Карел Махачек — генеральний консул Чехії у Львові (1937—1939)
 Махачек Олександр Ярославович —полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища